Álvaro Fernández puede referirse a las siguientes personas:

 Álvaro Fernández (n.1985), futbolista uruguayo.
 Álvaro Fernández Armero (n.1969), director de cine y guionista español.
 Álvaro Fernández Burriel, (1879-1936), general de brigada español fusilado en 1936 durante la Guerra Civil Española.
 Álvaro Fernández Cerezo (n.1981), atleta español.
 Álvaro Fernández de Miranda (1855-1924), vizconde de Campo Grande, escritor y político español.
 Álvaro Fernández Fernández (1960-1987), ciclista español.
 Álvaro Fernández Fiuza (n.1982), piragüista español.
 Álvaro Fernández Llorente (n.1998), futbolista español.
 Álvaro Fernández Suárez (1906-1990), escritor y economista español.
 Álvaro Fernández-Pérez, botánico.